Аса (цар Юдеї) 
 Хіросімський міський зоопарк Аса 
 Район Аса-Кіта — район міста Хіросіма префектури Хіросіма в Японії . 
 Район Аса-Мінамі — район міста Хіросіма префектури Хіросіма в Японії . 
 Аса (Бургос) — муніципалітет в Іспанії , у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон , у провінції Бургос . 
 Адрада-де-Аса (Adrada de Haza) — муніципалітет в Іспанії , у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон , у провінції Бургос . 
 Ла-Секера-де-Аса (La Sequera de Haza) — муніципалітет в Іспанії , у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон , у провінції Бургос .

Особи
 Аса Акіра (Asa Akira, справжнє ім'я Аса Такігамі, Asa Takigami; 12 січня 1986 року) — американська порноакторка . 
 Паоло де ла Аса (Paolo Jancarlo de la Haza Urquiza. 30 листопада 1983 ) — перуанський футболіст. 
 Аса Баттерфілд (Asa Butterfield; 1 квітня 1997 ,Іслінгтон ,Лондон , Англія ) — англійський актор

Див. також
 Асса (Еро)